Pellegai è una frazione del comune di Borgo Valbelluna (Belluno).

Monumenti 
Nel paese esistono due chiese, l'una intitolata a San Martino, l'altra a San Lorenzo, oltre ad un caratteristico campanile, posto solitario sulla sommità di un colle. 
Sulla facciata della chiesa di San Martino esiste un affresco consumato dal tempo di autore ignoto, raffigurante il gigante San Cristoforo che traghetta il Bambino attraverso le acque di un fiume.
La chiesa ha un'origine antica, anche se non documentata.

Geografia fisica

Territorio 

La frazione di Pellegai confina ad Ovest con la frazione di Samprogno. Le due frazioni insieme con Carve e Valmaor rappresentano la fascia alta dell'abitato di Mel.

Attraverso la salita detta di Pontera si giunge a Zelant di Mel, ameno luogo di ristoro e villeggiatura, in mezzo a boschi verdeggianti, luogo di passaggio di ippovie. 

Nella vicina località di Frende (a est) fino al 2010 si è tenuta annualmente una gara di Apecross su neve/ghiaccio, particolare disciplina motoristica fai da te basata su motori e telai, originali o modificati, del famoso mezzo triruota ape Piaggio.

Sport

Impianti sportivi 
Nella vicina frazione di Samprogno esiste un piccolo e curato campo sportivo, ideale per praticare il calcio a sette.

Riferimenti 
Mel, storia e leggende arte e usanze. Autori Sauro Francescon e Nino Sartori, ed. 1991.

Mel, nella storia e nell'arte. Autori Sauro Francescon e Nino Sartori, ed. 1982

Collegamenti esterni 
http://digilander.libero.it/pellegai

Frazioni di Borgo Valbelluna